Antonio Pinto – compositore brasiliano
 António Pinto –  ex atleta portoghese
 António Costa Pinto – sociologo e scienziato politico portoghese